Passez muscade est la trente-cinquième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au . Puis est publiée sous forme d'album en 1958.

Résumé 
À peine Tif et Tondu ont-ils arrêté Choc dans Le Retour de Choc, que celui-ci s'évade en laissant un masque dans sa cellule, preuve qu'on ne connaît toujours pas son vrai visage. Puis, avec l'aide d'un nouveau complice nommé Von Broum, il provoque ses ennemis en braquant le coffre d'un bijoutier – depuis l'immeuble d'en face ! Étrangement, presque aucun débris de verre n'est présent, alors qu'une vitre a été cassée. Choc tente aussi d'enlever Tif et Tondu, mais ce plan échoue à cause de l'amateurisme de ses hommes : seul Tif se laisse emmener et surprend les plans de Choc, avant de prévenir la police.

Pendant ce temps, Choc vole un collier de grand prix directement au cou de sa propriétaire, durant une coupure de courant provoquée par ses complices. Mais par où le collier a-t-il été emmené? On a pu prendre les complices, mais ils ne disent rien.

Puis Choc, toujours vantard, annonce qu'il va voler le marquis di Magglio, grand collectionneur d'art de Venise. Tif et Tondu partis le prévenir, trouvent chez lui le marquis qui leur montre l'objet de la convoitise de Choc, une statuette d'or. L'homme part tranquillement la déposer dans un coffre à la banque… mais ne revient pas, à la place c'est le véritable marquis qui s'étonne de trouver Tif et Tondu chez lui ! C'est en fait Choc qui les a reçus !

Étrangement, Von Broum revient alors avec la statuette et se la laisse prendre tout en s'enfuyant. Perplexes, Tif et Tondu se jettent sur la piste suivante : Choc serait à New York. Ils sautent donc dans l'avion, mais Choc a fait cacher la véritable statuette dans leurs bagages. A l'arrivée, Tif et Tondu sont arrêtés par les douanes et doivent leur échapper pour poursuivre leur enquête. Ils retrouvent Von Broum, puis Choc et sa bande, mais Choc les attendait : il dupe la police et capture Tif et Tondu pour en faire les boucs émissaires de son coup suivant.

A cette occasion, le procédé de Choc est enfin dévoilé : Von Broum, savant dévoyé, lui a fourni un puissant attracteur de métaux. Fixé sous un avion de tourisme, cet "aimant" attire l'or alors qu'on le décharge d'un fourgon blindé - tout comme les bijoux à travers la fenêtre et le collier au cou de la baronne. Puis Choc fait semblant de s'écraser et largue Tif et Tondu en parachutes, afin d'égarer la police.

Heureusement, un gamin new-yorkais se rappelle leurs exploits à San Francisco et les innocente avec un journal. Tif et Tondu fouillant les papiers de Choc y trouvent un plan énigmatique, mais qui, posé sur une carte de l'État de New York, indique la planque de Choc et ses hommes.

Tif, Tondu et les policiers foncent là-bas, et la bande est capturée, sauf Choc qui, une fois de plus, semble être mort dans l'accident de son avion.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Les policiers français, dont l'inspecteur Allumette, et new-yorkais
 Choc et ses hommes, dont Von Broum
 Un bijoutier déboussolé
 Un gamin new-yorkais

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 https://www.expressio.fr/expressions/passez-muscade pour une explication du titre : Choc fait un tour de passe-passe avec ses butins successifs.
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1958
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1956
Bande dessinée se déroulant au XXe siècle à Paris
Bande dessinée se déroulant à Venise
Bande dessinée se déroulant au XXe siècle à New York